Sussex ist der Name folgender geografischen Objekte:
 Sussex, Grafschaft in England

Orte:

in den Vereinigten Staaten:
 Sussex (New Jersey)
 Sussex (Virginia)
 Sussex (Wisconsin), im Waukesha County
 Sussex (Wyoming)
 Sussex at Hampton, Virginia
 Sussex Mills, New Jersey
 Sussex Shores, Delaware
 Sussex Unit, Wyoming

in Kanada:
 Sussex (New Brunswick)

Countys:

in England:
 East Sussex
 West Sussex

in den Vereinigten Staaten:

Sussex ist der Name folgender Schiffe:
 Sussex (Schiff, 1896), Fährdampfer, der von einem U-Boot torpediert wurde
 HMS Sussex, mehrere Schiffe der Royal Navy

Sussex steht für:
 Königreich Sussex, ein angelsächsisches Königreich
 Sussex (Huhn), eine Haushuhnrasse
 Sussex Spaniel, eine Hunderasse
 University of Sussex, eine Universität in England
 Operation Sussex, eine militärische Operation im Zweiten Weltkrieg

Siehe auch: